Todorowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Todorowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad